FKD steht für:

 Fibröser Kortikalisdefekt, Synonym für Nichtossifizierendes Fibrom
 Fiskeri- og kystdepartementet, norwegisches Fischereiministerium, seit 2014 Nærings- og fiskeridepartementet
 FK Drnovice (2000–2003), tschechischer Fußballverein, heute 1. FK Drnovice
 Fokale kortikale Dysplasie
 Freie Kameradschaft Dresden, rechtsextremistische Vereinigung in Sachsen

Abkürzung